Il singolare  del Copa Topper 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Diego Junqueira ha battuto in finale 6–2, 6–1 Juan Pablo Brzezicki.

Teste di serie

 Carlos Berlocq (semifinali)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Brian Dabul (quarti di finale)
 Horacio Zeballos (secondo turno)

  Máximo González (ritiro)
  Diego Junqueira (campione)
  Jorge Aguilar (primo turno)
  Júlio Silva (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Topper 2010